Longin ist der (von lateinisch Longinus abgeleitete) Name folgender Personen:

 Longin von Klin (1946–2014), russisch-orthodoxer Erzbischof
 Longin von Amerika und Kanada (* 1955), serbisch-orthodoxer Bischof, Geburtsname: Momir Krco

Longin ist der Familienname folgender Personen:

 Branimir Longin (* 1978), kroatischer Basketballspieler
 Franz Longin (* 1933), baden-württembergischer Politiker der CDU
 Zograf Longin, serbischer Ikonenmaler

Siehe auch:
 La Longine
 Longines